Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michail Južnyj che ha battuto in finale Karol Beck 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Marat Safin (quarti di finale)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Mardy Fish (secondo turno)
  Michail Južnyj (campione)

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 David Ferrer (primo turno)
 Michaël Llodra (semifinali)
 Igor' Andreev (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2004
ATP Tour 2004